Beintker ist der Familienname folgender Personen:

 Eduard Beintker (1853–1926), deutscher Lehrer und Heimatforscher
 Horst Beintker (1918–2012), Theologe in Jena
 Michael Beintker (* 1947), Theologe in Münster
 Paul Beintker (1889–nach 1938), deutscher nationalsozialistischer Funktionär